Vohla kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ohla, ö, Mellersta Österbotten, 
 Vohla (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Vohla (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Vohla (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar